Krymow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Krymow (1871–1917), russischer General
 Nikolai Petrowitsch Krymow (1884–1958), russischer Maler